Альберт Соколов: